Turchia
 Yenipazar – città della provincia di Aydın
 Yenipazar – città della provincia di Bilecik